Duitsland:
 Krumbach (Zwaben), een gemeente in de deelstaat Beieren
 Krumbach (Biebertal), een plaats in de deelstaat Hessen

Oostenrijk:
 Krumbach (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
 Krumbach (Vorarlberg), een gemeente in de deelstaat Vorarlberg